Le nom de John Gorrie peut faire référence à :

 John Gorrie, réalisateur et scénariste britannique né le  à Hastings (Royaume-Uni) ;
 John Gorrie, (1802-1855) médecin, inventeur et humaniste américain, considéré comme le père de la réfrigération et du conditionnement d'air.